Saint-Prosper, municipalité canadienne du Québec (Les Etchemins)
 Saint-Prosper-de-Champlain, municipalité canadienne du Québec (Les Chenaux)

Articles connexes 
Pour les saints éponymes, voir Prosper